Orlovac (Nova Rača), naselje u Općini Nova Rača, Hrvatska
 HE Orlovac, hidroelektrana na Cetini
 Orlovac (Fruška gora), jedan od vrhova Fruške gore
 Orlovac (brdo nad Mostarom), brdo u Općini Mostar